Pohreby (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine

 Pohreby (Browary), Dorf im Rajon Browary, Oblast Kiew
 Pohreby (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw, Oblast Kiew
 Pohreby (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw, Oblast Kiew
 Pohreby (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne, Oblast Poltawa
 Pohreby (Romny), Dorf im Rajon Romny, Oblast Sumy
 Pohreby (Drabiw), Dorf im Rajon Drabiw, Oblast Tscherkassy
 Pohreby (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky, Oblast Tschernihiw